Това е списъкът с епизоди на анимационния сериал „Батман“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България. Излъчването му е в Съединените щати е от 11 септември 2004 г. до 3 март 2008 г.

Сезон 1

Сезон 2 
В България по Диема Фемили епизодът Meltdown е излъчен след JTV. Също така, вместо да има нов епизод след Pets, Meltdown бива повторен. Епизодът Fire & Ice е излъчен след The Butler Did It. Епизодът The Laughing Bat е излъчен след Grundy's Night. Епизодът Swamped вероятно е излъчен за първи път през 2011 г. при повторните излъчвания на първи и втори сезон.

Сезон 3

Сезон 4

Сезон 5

Източници 

Батман